Италия была представлена на летних Олимпийских играх 1932 года 112 спортсменами (все — мужчины), выступившими в состязаниях по 13 видам спорта. Итальянская сборная завоевала 36 медалей (12 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых), что вывело её на 2 место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

1932
Страны на летних Олимпийских играх 1932 года